Koldskål kan henvise til flere artikler:

 Kærnemælkskoldskål – ofte blot kaldt "koldskål"
 Koldskål (vælling) – en historisk vællingtype